ESZB steht als Abkürzung für:
 
 Elektronisches Stellwerk für den signalisierten Zugleitbetrieb, siehe Zugleitbetrieb #Signalisierter Zugleitbetrieb mit elektronischem Stellwerk nach Ril 437 (SZB-E)
 Europäisches System der Zentralbanken

Abkürzung